Плахов, Андрей Владимирович (род. 1953) — советский и российский телевизионный режиссёр, кинодокументалист.
 Плахов, Андрей Степанович (род. 1950) — российский кинокритик и киновед, обозреватель газеты «Коммерсантъ».